Мелина Мацукас (; род. 14 января 1981) — американский режиссёр музыкальных видеоклипов и рекламных роликов. Обладательница Грэмми за видеоклип Рианны «We Found Love».

Жизнь и карьера 
Мацукас имеет греческие, еврейские, ямайские и кубинские корни. Её имя и фамилия являются греческими: Μελίνα Ματσούκα. Мацукас является выпускницей Американского института киноискусства (МИД в кинематографе) и школы нью-йоркского университета Tisch School of the Arts.

Мацукас начинала в Black Dog Film, затем работала в ныне не существующей кинокомпании Gorilla Flix, и в настоящее время является директором компании Prettybird, с которой она в 2011 году подписала контракт.

Видеография

Музыкальные видеоклипы 
2006
 «Dem Girls» — Red Handed feat. Пол Уолл & Scooby
 «Go 'Head'» — Ali & Gripp feat. Chocolate Tai
 «Need a Boss» — Shareefa feat. Ludacris
 «Cry No More» — Shareefa
 «Hey Hey» — 216
 «Money Maker» — Ludacris feat. Фаррелл
 «Dangerous» — Ying Yang Twins feat. Wyclef Jean
 «Help!» — Ллойд Бэнкс feat. Кери Хилсон
2007
 «Because of You» — Ne-Yo
 «Green Light» — Бейонсе
 «Kitty Kat» (сорежиссёр Бейонсе Ноулз) — Бейонсе
 «Suga Mama» (сорежиссёр Бейонсе Ноулз) — Бейонсе
 «Upgrade U» (сорежиссёр Бейонсе Ноулз) — Бейонсе feat. Jay-Z
 «Tambourine» — Ив feat. Swizz Beatz
 «Do You» — Ne-Yo
 «Give It to You» — Ив feat. Шон Пол
 «Bleeding Love» — Леона Льюис (UK version)
 «Hold It Don’t Drop It» — Дженнифер Лопес
 «Sexual Eruption» — Snoop Dogg
 «How Do I Breathe» — Mario
2008
 «In My Arms» — Кайли Миноуг
 «Wow» — Кайли Миноуг
 «Modern World» — Анук
 «Closer» — Ne-Yo
 «I Decided» — Соланж
 «Just Dance» — Леди Гага feat. Колби О Донис
 «Energy» — Кери Хилсон
 «Good Good» — Ашанти
 «Beautiful, Dirty, Rich» — Леди Гага
 «Go Girl» — Сиара feat. T-Pain
 «Return the Favor» — Кери Хилсон feat. Тимбалэнд
 «Diva» — Бейонсе
 «Thinking of You» — Кэти Перри
2009
 «I Will Be» — Леона Льюис
 «So Good» — Electrik Red
 «No Fair» — Лили Аллен
 «Sweet Dreams» (I Am... Tour interlude video) — Бейонсе
 «Touch My Hand» — Дэвид Арчулета
 «Work» — Сиара feat. Мисси Эллиотт
 «I Look to You» — Уитни Хьюстон
 «Million Dollar Bill» — Уитни Хьюстон
 «Sex Therapy» — Робин Тик
 «Never Knew I Needed» — Ne-Yo
 «Hard» — Рианна feat. Young Jeezy
2010
 «Rude Boy» — Рианна
 «Put It in a Love Song» — Алиша Киз feat. Бейонсе
 «Why Don’t You Love Me» (сорежиссёр Бейонсе Ноулз) — Бейонсе
 «Rockstar 101» — Рианна feat. Слэш
 «Gimmie Dat» — Сиара
2011
 «S&M» (сорежиссёр Рианна) — Рианна
 «Move Your Body» — Бейонсе
 «I'm Into You» — Дженнифер Лопес feat. Лил Уэйн
 «We Found Love» — Рианна feat. Кельвин Харрис
 «You da One» — Рианна
2012
 «Your Body» — Кристина Агилера
 «Losing You» — Соланж
 «Looking Hot» — No Doubt
 «Keep You» — Wild Belle

Рекламные ролики

Примечания 

Режиссёры видеоклипов США
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета